Dama de pică se poate referi la:
Literatură
 1833 Dama de pică, nuvelă din anul 1833 de Aleksandr Pușkin

Muzică
 1864 Dama de pică, operetă de Franz von Suppé
 1890 Dama de pică, operă de Piotr Ilici Ceaikovski

Film
 1916 Dama de pică, film în regia lui Iakov Protazanov
 1960 Dama de pică, film de operă, regia Roman Tihomirov